Il singolare del torneo di tennis Tallahassee Tennis Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Paul Goldstein che ha battuto in finale Alex Kim che si è ritirato sul punteggio di 2-6, 6-2, 4-0.

Teste di serie 

 Eric Taino (semifinali)
 Noam Okun (semifinali)
 Bjorn Rehnquist (primo turno)
 Alex Kim (finale)

 Paul Goldstein (Campione)
 Danai Udomchoke (primo turno)
 Michael Kohlmann (primo turno)
 Louis Vosloo (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tallahassee Tennis Challenger 2003